

Села:
 Верхівка — Вінницька область, Барський район
 Верхівка — Вінницька область, Тростянецький район
 Верхівка — Волинська область, Луцький район
 Верхівка — Запорізька область, Розівський район

Верхівка () — село, Мінська область, Молодечненський район

Мережні посилання